Титлинов — фамилия; имеет женскую форму Титлинова.
 Титлинов, Борис Васильевич (1879—после 1944) — церковный историк, деятель обновленческого движения, член Императорского Православного Палестинского Общества.
 Титлинов, Сергей Валентинович (род. 1964) — российский художник-концептуалист, почётный член Российской Академии художеств, заслуженный работник культуры России.